Эфе́б () — в древнегреческом обществе — юноша, достигший возраста, когда он обретал все права гражданина (16 лет, в Афинах — 18), становясь членом эфебии — общности молодых людей-граждан полиса. С этого времени молодой человек становился военнообязанным и привлекался к военной службе, которую проходил до 20 лет. Становясь эфебом, молодой гражданин подвергался докимасии с целью проверки возможности наделения его всеми гражданскими правами, заносился в списки своего дема.

Через два года (или на второй год) по достижении возмужалости, на 18-м году жизни, молодые люди в Афинах через внесение в  (общинная книга их дема) объявлялись совершеннолетними и самостоятельными гражданами. Внесённый в списки давал присягу гражданина в храме Аглавры, делался способным носить оружие, получал право являться в суд, жениться и т. д.

«Я не оскверню этого священного оружия и не покину в рядах моего товарища. Я буду защищать не только то, что свято, но и то, что не свято, как один, так и вместе с другими. Я передам потомкам отечество не униженным или уменьшенным, но возросшим и в положении улучшенном сравнительно с тем, в каком я его наследовал. Я буду почитать решения мудрых. Я буду повиноваться законам, которые были или будут народом приняты, и если кто вздумает нарушить их, я не должен того допускать, и стану защищать их, все равно придется ли мне делать это одному или будут со мною другие. Я буду чтить верования».

Право участвовать в народном собрании эфеб получал лишь через два года, через внесение в , на 20 году жизни, после того, как он прослужил два года в пограничной страже, как . С тех пор он мог участвовать и в войнах вне пределов отечества. Кроме этого более узкого и определённого значения слова, существует ещё более широкое, по которому  мог быть назван всякий молодой человек, вышедший из детского возраста. В искусстве молодые люди этого возраста изображаются с коротко стрижеными волосами в противоположность к мальчикам и мужам, носившим более длинные волосы (). Это подстрижение волос совершалось до , вероятно, на 16 году, и, вероятно, от этого акта третий день праздника Апатурий назывался  (от ).
 
Для прохождения военного искусства эфебы имели двух преподавателей гимнастики и, сверх того, отдельных преподавателей для усовершенствования в стрельбе из лука, метании дротика, употреблении оружия, управлении катапультой и т. д. Лекции по предметам общего образования (по Плутарху =  с философией, геометрия, риторика и музыка) читались в Диогеновской гимназии (). По истечении года, эфебы получали в народном собрании, устраивавшемся в театре, по щиту и копью, после чего проходили школу полевой и гарнизонной службы, в качестве гарнизонных солдат или блюстителей порядка в общественных местах. В качестве гарнизонных солдат они назывались также периполами.

Наблюдение за нравственным воспитанием эфебов и внешним устройством их жизни имел космет, под начальством которого состояло 10 софронистов, по одному от филы. Выбор косметов и софронистов производился в народном собрании из числа лиц свыше 40-летнего возраста, избранных предварительно по филам. Каждый эфеб получал от государства по 4 обола в день, которые отдавались в распоряжение софронистов и расходовались на стол; столовались же эфебы по филам.

Жили эфебы — за исключением тех, которые несли службу в городе — в соседних домах и крепостях, но в промежутках между служебными занятиями они могли бывать где угодно и проводили время по своему усмотрению. Внутри эфебии существовали отдельные группы и корпорации эфебов; кроме того, эфебы соединялись в парные союзы, причем каждый эфеб имел своего «друга» или «брата». Вообще ассоциация эфебов напоминает собой до известной степени общества американских или английских студентов. Как цвет гражданского населения, эфебы обязательно участвовали в религиозных процессиях и празднествах, позднее — при встрече римских послов; они присутствовали в полном вооружении в народных собраниях, в качестве наблюдателей за порядком. Одежду эфебов составляли шляпа с полями и хламида. Вне службы эфебы вели шумную, полную удовольствий жизнь; одни проводили время за игрой в кости или у флейтисток, другие посещали гимназии, служившие с IV века местами собрания блестящего афинского общества. Вообще из эфебов состояла так называемая золотая молодёжь афинских щёголей.

Обычаи, связанные с эфебами, сохранялись и в период римского господства, например, на острове Капри, издавна колонизированном греками (Светоний сообщает об этом в жизнеописании императора Тиберия).

Ссылки 
 
 
 

Население Древней Греции